

Cinema 
 The Fifth – film del 2010 diretto da Brad Eggerton

Musica 
 The Fifth – album dei Bad Boys Blue del 1989
 The Fifth – album di Dizzee Rascal del 2013
 The Fifth – gruppo musicale statunitense